Рауль Лопес Гомес (; 23 февраля 1993, Сапопан, Мексика) — мексиканский футболист, вингер клуба «Толука». Выступал за сборную Мексики.

Клубная карьера 
Лопес — воспитанник клуба «Гвадалахара». 3 марта 2013 года в матче против УНАМ Пумас он дебютировал в мексиканской Примере. В начале 2014 года Лопес на правах аренды перешёл в «Коррекаминос». 5 января в матче против «Селаи» он дебютировал в Лиге Ассенсо. 12 апреля в поединке против «Венадос» Рауль забил свой первый гол за «Коррекаминос». Вторую половину сезона он также провёл в аренде, его новой командой стал «Тепик». 19 июля в матче против «Сакатепека» Лопес дебютировал за новую команду. 7 декабря в поединке против «Некаксы» он забил свой первый гол за «Тепик». В начале 2015 года Рауль вернулся в «Гвадалахару». 10 августа в матче против УАНЛ Тигрес он забил свой первый гол за команду. В том же году Лопес помог родному клубу завоевать Кубок Мексики.

Летом 2016 года Рауль перешёл в «Пачуку». 17 июля в матче против «Леона» он дебютировал за новую команду. В 2017 году Гомес помог «Пачуке» выиграть Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Международная карьера 
В 2013 году в составе молодёжной сборной Мексики Гомес принял участие в Турнире в Тулоне. Летом того же года Рауль поехал с молодёжной командой на чемпионат мира в Турцию. На турнире он сыграл в матчах против команд Греции, Парагвая, Мали и Испании.

14 ноября 2015 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Сальвадора Лопес дебютировал за сборную Мексики.

В 2017 году Лопес стал бронзовым призёром Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против Кюрасао, Гондураса и Ямайки.

Достижения 

Клубные

 «Гвадалахара»
 Обладатель Кубка Мексики — Апертура 2015

 «Пачука»
 Победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ — 2016/2017

 Мексика
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 2017

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статистика на MedioTiempo

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Мексики по футболу
Игроки сборной Мексики по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Гвадалахара»
Игроки ФК «Корас де Тепик»
Игроки ФК «Коррекаминос»
Игроки ФК «Пачука»
Игроки ФК «Толука»